Mužská čtyřhra ASB Classic 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Pavić se rozhodl nastoupit do paralelně hraného Apia International Sydney. Spoluhráčem Venuse se stal Švéd Robert Lindstedt, s nímž skončil v úvodním kole na raketách americko-novozélandské dvojice Nicholas Monroe a Artem Sitak.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený polsko-pákistánský pár Marcin Matkowski a Ajsám Kúreší, který za 61 minut ve finále zdolal izraelsko-americkou dvojici Jonatan Erlich a Scott Lipsky výsledkem 1–6, 6–2 a [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Matkowski vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kúrešího to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Michael Venus (1. kolo)
 ' Marcin Matkowski /  Ajsám Kúreší (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2017